Европско првенство у ватерполу за жене је репрезентативно такмичење које организује ЛЕН. Такмичење је основано 1985. и одржава се сваке друге године. Највише титула првака освојиле су Италија и Холандија — укупно по 5.

Досадашња првенства

Биланс медаља

Пласман резпрезентација по првенствима

Види још 
 Европско првенство у ватерполу

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЛЕН-а